Municipio de Pilot puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pilot (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Pilot (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Pilot (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Pilot (condado de Cherokee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cherokee.
 Municipio de Pilot (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.